Der Gefangene von Zenda steht für:

 Der Gefangene von Zenda, Roman (1894) von Anthony Hope

Filme:
 Der Gefangene von Zenda (1913), US-amerikanischer Stummfilm von Edwin S. Porter und Hugh Ford
 Der Gefangene von Zenda (1922), US-amerikanischer Stummfilm von Rex Ingram
 Der Gefangene von Zenda (1937), US-amerikanischer Spielfilm von John Cromwell und W. S. Van Dyke
 Der Gefangene von Zenda, Alternativtitel von Im Schatten der Krone, US-amerikanischer Spielfilm (1952) von Richard Thorpe
 Der Gefangene von Zenda (1979), US-amerikanische Filmkomödie von Richard Quine